Shields steht für:
 Shields (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hjulström-Diagramm#Shields-Diagramm, Strömungsverhältnisse in einem Flussbett

Shields ist der Name folgender 

Orte:
 Shields (Illinois), Ort im Jefferson County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Shields (Michigan), Ort im Saginaw County, Michigan, Vereinigten Staaten
 Shields (Saskatchewan), Ort in Saskatchewan, Kanada
 Shields (Town, Marquette County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Shields (Town, Dodge County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 North Shields, Stadt am Nordufer des Tyne, Großbritannien
 South Shields, Stadt am Südufer des Tyne, Großbritannien

geografischer Objekte:
 Mount Shields, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Shield
 Shiels